Nicolas de Larmessin ist der Name folgender Personen:

* Nicolas I de Larmessin, französischer Graveur
 Nicolas II de Larmessin (1632–1694), französischer Grafiker und Verleger
 Nicolas III de Larmessin (1640–1725), französischer Graveur
 Nicolas IV de Larmessin (1684–1755), französischer Graveur